Osoby o tym nazwisku:
 Angela Kulikov – amerykańska tenisistka
 Joanna Nalewajko-Kulikov – polska historyczka

Inne:
 (1774) Kulikov – planetoida z pasa głównego planetoid